Hubbach ist ein geographischer Name:

von Gewässern:
 Hubbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach zwischen Ellenfurt und Hockenmühle, Deggenhausen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hubbach (Eschbach), mittelalterlicher Wassergraben im Einzugsgebiet des Eschbach (Nidda) im Stadtgebiet von Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Hubbach (Horloff) mit Unterlauf Rotsgraben, rechter Zufluss der Horloff bei Hungen, Landkreis Gießen, Hessen
 Hubbach (Koppach), zwei rechte Zuflüsse der Koppach bei Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern, der über den Altusrieder Bach und den Scheibenbach in die Iller entwässert; flussabwärts:
 Oberhubbach, rechter Oberlauf bis etwas vor Altusried
 Unterhubbach, rechter Zufluss bei Weihalden gegenüber Altusried
 Hubbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs bei Abschlag, Markt Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich, der in die Lainsitz mündet

eines Ortes:
 Schulhaus Hubbach oder Huebbach (Dürrenroth), Siedlungsplatz der Gemeinde Dürrenroth, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:

 Hubach
 Huebbach